Andre Bauer
 Andrzej Bauer (wiolonczelista)